Конвой №3231 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у грудні 1943 – січні 1944. 

Пунктом призначення конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Вихідним пунктом став розташований у Токійській затоці порт Йокосука (саме звідси традиційно вирушала більшість конвоїв на Трук). 

До складу конвою увійшли транспорти «Тацуура-Мару», «Акібасан-Мару» та «Кокуйо-Мару», тоді як охорону забезпечували кайбокан (фрегат) «Амакуса» і переобладнаний канонерський човен «Чоан-Мару №2 Го» (втім, останній з жовтня 1943-го був офіційно перекласифікований назад у транспорт)

Загін вийшов із порту 31 грудня 1943-го. Його маршрут пролягав через кілька традиційних районів дій американських підводних човнів, які зазвичай патрулювали поблизу східного узбережжя Японського архіпелагу, біля островів Огасавара, Маріанських островів і на підходах до Труку. Втім, проходження конвою №3231 пройшло без ускладнень і 12 січня загін успішно прибув на Трук.

Примітки 

3231